Frenzel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Elisabeth Frenzel (1915–2014), tysk litteraturvetare
 Eric Frenzel (född 1988), tysk skidåkare
 Henning Frenzel (född 1942), tysk fotbollsspelare
 
 Hermann Frenzel (1895–1967), tysk öronläkare
 
 Olof Frenzel (1933–2013), svensk skådespelare 
 Oskar Frenzel (1855–1915), tysk djur- och landskapsmålare